Пётр Мельник:
 Мельник, Пётр Васильевич (1910—1953) — украинский националист, сотник УПА.
 Мельник, Пётр Владимирович (1957—2018) — украинский политик.
 Мельник, Пётр Захарович (род. 1938) — начальник Национального центрального бюро Интерпола на Украине (1994—1996), генерал-майор милиции.
 Мельник, Пётр Яковлевич (1946—1999) — бывший народный депутат Украины II созыва.